Космонавтика 2010